Лагунас Куатас има више значења:

 Лагунас Куатас (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лагунас Куатас (Виља де Алварез), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лагунас Куатас (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику